

Голзі — місто, штат Орегон
 Голзі — місто, штат Вісконсин
 Голзі — селище, штат Небраска